Niescher ist der Familienname folgender Personen:

 Romuald Niescher (1933–2017), österreichischer Politiker
 Wolfgang Niescher (1934–2010), deutscher Handballspieler und Arzt